BPR-Cadillon war ein französischer Hersteller für Turmdrehkrane mit Sitz in Charolles.

Geschichte 

Der Hersteller Cadillon wurde von Roger Cadillon in Charolles (Frankreich) im Jahr 1946 gegründet. Der Hersteller hat große Bedeutung bei der Entwicklung von Schnellmontage-Kranen mit einer Laufkatze. Ab dem Jahr 1952 wurden die ersten Baukrane hergestellt. Bereits Ende der 1950er Jahre wurde die Baureihe Cadillon Champion in den Umlauf gebracht. Der Champion ist ein Turmdrehkran mit Laufkatzenausleger. Die Kranmontage ist einfach und schnell. Der Ausleger konnte bei den Kranen auch schräg gestellt werden.

Die untendrehenden Turmdrehkrane wurden schnell bei Bauunternehmen für kleine Projekte beliebt. Der Cadillon Champion 3D mit 12 m - 400 kg war für kleine Bauvorhaben ausreichend und optimal. Cadillon setzte bereits früh auf Teleskopturmkrane, weil er gute Transportmaße bietet. Das Personal aus 300 Mitarbeitern produzierte im Jahr 1965 an den beiden Produktionsstandorten Charolles und Palinges am Arbeitstag vier bis fünf Champion-Krane. Zudem Zeitpunkt hielten die orangenen Cadillon-Baukrane eine führende Marktstellung in Europa.

Die Cadillon-Baureihen 700, 800, 900 und 1000 wurden Ende der 1960er Jahre entwickelt. Cadillon war auch Vorreiter bei dreiteiligen Teleskopturm-Kranen. Der Cadillon 1020 ist ein Dreimaster mit einer horizontalen Hakenhöhe von 24 m. Das Krantransportfahrwerk von Cadillon mit drei Auflagepunkten und einer schmalen zentralgelenkten Vorderachse ist bei engen Rangierarbeiten gut manövrierbar. Die Vorderachse hat einen Lenkradius von über 180 Grad und ist auch noch wartungsärmer als die achsschenkelgelenkten Achsen der Konkurrenten.

Auch der Kranbauer Potain erkannte die Vorteile von Cadillon und vereinbarte 1968 eine Zusammenarbeit mit Cadillon. Dies machte Potain hauptsächlich um die patentierte Dreimasttechnik von Cadillon für sich zu nutzen. Bei den größeren Potain-Untendrehern wird der Einfluss von Cadillon deutlich. Im Jahr 1977 wurde durch die Gründung von BPR Cadillon (Boilot, Pingon, Richier) die Zusammenarbeit mit Cadillon weiter vertieft. Dazu wurden auch Potain und BPR-Obendreherkrane aus Potain-Produktion zum Cadillon-Programm ergänzt. Auch als Potain Cadillon komplett übernommen hatte, produzierten sie weiterhin BPR-Cadillon-Schnellmontagekrane in Cadillon-Orange. Der letzte Cadillon Baukran wurde 2007 produziert.

Untendrehende Turmdrehkrane 
Cadillon war auch ein Pionier bei der Entwicklung von der Auslegerluftmontage. Bereits Mitte der 1970er Jahre mit dem Cadillon C18-16 wurde die Auslegerluftmontage eingeführt. Cadillon baute zu der Zeit die Baukrane: C18-16, C22-36, C25-40 und C30-40. Cadillon hatte damals mit dem Cadillon C40-33 auch schon einen Dreimastkran mit 40 Metern Höhe im Programm. Der Baukran erreichte, wenn der komplette Turm austeleskopiert war, eine maximale Hakenhöhe von 33 m ohne jegliches Klettern (Turmstücke einbauen, um die Hakenhöhe zu erhöhen). Während der Partner Potain und der Konkurrent Liebherr auf Kletterkrane setzten, blieb Cadillon bei Turmdrehkranen mit 2 Teleskop-Türmen. Die Nachfolger der Cadillon-C-Reihe waren die Cadillon-Chrono-Krane. Mit der Chrono-Serie wurde die Vollmast-Hydraulikkran-Serie Cadillon Chronoflash eingeführt. Die Cadillon Chronoflash und Chrono waren die meist verkauften Cadillon-Serien. Der größte von Cadillon konstruierte Kran war der BPR-Cadillon Chrono 55 mit einer Ausladung von 55m - 1800 KG , 38m Hakenhöhe, 10 000 KG Traglast und Ausleger-Luftmontage.

Obendrehende Turmdrehkrane 
Cadillon konstruierte und produzierte keine obendrehenden Turmdrehkrane. Obendrehende Turmdrehkrane wurden von Potain und BPR entwickelt und produziert, verkauft wurden einige jedoch unter dem Namen BPR Cadillon.

Weblinks 
  BPR-Cadillon, kran-info.ch

Einzelnachweise 

Unternehmen (Frankreich)
Organisation (Département Saône-et-Loire)
Gegründet 1946
Baumaschinenhersteller